Coco Chanel (1883−1971) − francuska projektantka mody

 Filmy
 Coco Chanel (film 2009) − francuski film w reżyserii Anne Fontaine z główną rolą Audrey Tautou
 Coco Chanel (film 2008) − telewizyjny film produkcji Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii z główną rolą Shirley MacLaine
 Chanel i Strawiński (Coco Chanel & Igor Stravinsky) (2009) − francuski film w reżyserii Jana Kaunena z główną rolą Anny Mouglalis